El término totonaca se refiere:

 a la cultura totonaca, que se desarrolló en el centro de Veracruz (México), durante el período clásico y posclásico mesoamericano;
 a la etnia totonaca, descendiente de los totonacas precolombinos;
 al idioma totonaco, hablado por la etnia totonaca;
 a las lenguas totonacanas, una familia lingüística mesoamericana.